Euxipe (en griego Εὐξίππη) es un nombre propio femenino en griego antiguo que puede referirse a:

  Euxipe, posiblemente la madre de Ptoo.
  Euxipe, una de las leuctridas.